Station London Euston, een spoorwegstation en metrostation in Londen
Euston Square (metrostation), een metrostation in Londen